M/S Uddeholm kan syfta på:

 M/S Uddeholm (1934) – ett fartyg byggt för Svenska Amerika Mexiko Linien år 1934
 M/S Uddeholm (1945) – ett fartyg byggt för Svenska Amerika Mexiko Linien år 1945